Vama – miejscowość w Rumunii, okręgu Suczawa
 Vama – miejscowość w Rumunii, okręgu Satu Mare
 Vama – rumuński zespół muzyczny